Conócete a ti mismo o similar, puede estar referido a :

Filosofía 
 Conócete a ti mismo, aforismo inscrito en el pronaos del templo de Apolo en Delfos, según el periegético Pausanias.

Literatura 
 Conócete a ti mismo (libro), obra escrita por el espiritista español Joaquín Trincado Mateo en 1913.